Wahlkreis Eisenach steht für folgende Landtagswahlkreise in Thüringen:

 Wahlkreis Eisenach I
 Wahlkreis Eisenach II – Mühlhausen II
 Wahlkreis Wartburgkreis II – Eisenach